Гонка по пересечённой местности в маунтинбайке среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошла 11 августа. Приняли участие 31 спортсменка из 24 стран.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Результаты гонки на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012